Il existe en France plusieurs odonymes portant le nom de place Clemenceau, nommées en l'honneur de Georges Clemenceau,  dont :
 Place Clemenceau, dans le  de Paris ;
 Place Clemenceau, à Hyères dans le Var.

Articles connexes
 , différentes places en France.
 , différentes rues en France.
 Pont Georges-Clemenceau à Nantes.

Lieu nommé d'après Georges Clemenceau